Серр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південний схід від Парижа, 130 км на північ від Марселя, 33 км на південний захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 586 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1197,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Серр на сайті французького Національного інституту географії
 Серр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи